Mulde steht für:

 eine Bodensenke, auch zur Versickerung geeignet, siehe Senke (Geowissenschaften)
 in der Geologie der konkav nach unten gebogenen Teil einer Falte in den Gesteinsschichten, siehe Synklinale

 historisch ein offenes, aus einem Stück gefertigtes Holzgefäß zum Reifenlassen und Bereitstellen von Brotteig, siehe Mulde (Gefäß)
 ein offenes Transportbehältnis im Baugewerbe („Container“), die Absetzmulde 
 kleine Karren, die im Bergbau Erz aus den Stollen gebracht haben, siehe Erzmulde
 die Ladefläche eines Kipplastwagens, siehe Muldenkipper
 ein spezielles mobiles Behältnis zum Auffangen von meist gefährlichen Flüssigkeiten, siehe Auffangbehälter
 insbesondere im Straßenbau eine Art der Entwässerung; siehe Straßenentwässerung #Entwässerungsmulde

 Mulde (Einheit), ein altes französisches Volumenmaß

Mulde heißt:
 Mulde (Fluss), Nebenfluss der Elbe im Osten Deutschlands

Siehe auch:
Moulde
Mulda
Untere Mulde